Gualeguay puede referirse a:
 Gualeguay, ciudad argentina ubicada en la provincia de Entre Ríos, Argentina;
 El departamento Gualeguay, un departamento de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 El río Gualeguay, un río de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Gualeguay, un buque de vapor de la Armada Argentina.
 El gualeguay, aguaribay o anacahuita, un árbol originario de Centro- y Sudamérica.